Barretto ist der Familienname folgender Personen:

 Barthol Barretto (* 1961), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Bombay
 Carlos Barretto (* 1957), portugiesischer Jazzmusiker
 Christopher Barretto (* 1985), US-amerikanischer Sänger und Saxophonist
 Rafael Barretto, philippinischer Basketballspieler
 Ray Barretto (1929–2006), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Barreto